Y5 steht für:
 Atlas Air (IATA-Code), US-amerikanische Charterfluggesellschaft
 Pace Airlines (IATA-Code), US-amerikanische Charterfluggesellschaft
 LNER-Klasse Y5, Klasse von britischen Satteltank-Rangierlokomotiven der Achsfolge B

Y-5 steht für:
 Shijiazhuang Y-5, chinesisches Lizenzmodell der sowjetischen Antonow An-2

Siehe auch:
 5Y

Abkürzung